Maraviglia può riferirsi a :

Giuseppe Maria Maraviglia vescovo cattolico italiano
Maurizio Maraviglia politico e accademico italiano
Pietro Maravigna generale, storico e politico italiano